Ebben a szócikkben Magyarország üzemelő és forgalomszünetelés alatt lévő vasútállomásainak és vasúti megállóhelyeinek listája látható. Az állomások többségét a Magyar Államvasutak és a GYSEV üzemelteti, de néhány állomásnál a helyi önkormányzatok is részt vesznek az üzemeltetésben.

Állomások listája

Források 

 Vasútállomások 

Magyarország vasútállomásai
Vasúttal kapcsolatos listák